Периньи — коммуна во Франции, в департаменте Алье.
 Периньи — коммуна во Франции, в департаменте Валь-де-Марн.
 Периньи — коммуна во Франции, в департаменте Кальвадос.
 Периньи — коммуна во Франции, в департаменте Луар и Шер.
 Периньи — коммуна во Франции, в департаменте Приморская Шаранта.